Асагая:

 Асагая — токийский квартал, расположен в специальном районе Сугинами.
 Асагая — железнодорожная станция на линиях Тюо и Тюо-Собу расположенная в специальном районе Сугинами, Токио.